3. Klavierkonzert steht für:
 3. Klavierkonzert (Bartók)
 3. Klavierkonzert (Beethoven)
 3. Klavierkonzert (Mozart)
 3. Klavierkonzert (Prokofjew)
 3. Klavierkonzert (Rachmaninow)
 3. Klavierkonzert (Saint-Saëns)
 3. Klavierkonzert (Tschaikowski)